Spenkuch ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Spenkuch (* 1883), deutscher Verwaltungsjurist und Bezirksamtmann in Berchtesgaden 
 Hartwin Spenkuch (* 1960), deutscher Historiker und Mitarbeiter der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften